20-й чемпионат России по мини-футболу проходил в период с 3 сентября 2011 года по 9 июня 2012 года. В чемпионате приняли участие 12 команд. Чемпион, как и в предыдущем сезоне, определялся в серии плей-офф. Новичком суперлиги стал московский клуб КПРФ.

В восьмой раз в истории чемпионом страны стало московское «Динамо», обыгравшее в финальной серии новосибирский «Сибиряк» со счётом 3—0.

Участники чемпионата 
 ВИЗ-Синара (Екатеринибург)
 Газпром-Югра (Югорск)
 Дина (Москва)
 Динамо (Москва)
 КПРФ (Москва)
 Мытищи (Мытищи)
 Новая генерация (Сыктывкар)
 Норильский никель (Норильск)
 Политех (Санкт-Петербург)
 Тюмень (Тюмень)
 Сибиряк (Новосибирск)
 ЦСКА (Москва)

Таблица регулярного чемпионата

Лучшие бомбардиры регулярного чемпионата

Схема проведения плей-офф

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Серия за 3-е место

Финал

Ссылки 
 Чемпионат России 2011—2012 по мини-футболу — результаты матчей

Чемпионаты России по мини-футболу
2011 год в мини-футболе
2012 год в мини-футболе
Чемпионаты России в 2011 году
Чемпионаты России в 2012 году